Молоковский сельский округ

Московская область 

 Молоковский сельский округ Ленинского района (1994—2006)

Тверская область 

 Молоковский сельский округ Молоковского района (до 2005 года)